Магомедов Ибрагим: Магомедов, Ибрагим (род. 1976) — бывший боец смешанного стиля.
 Магомедов, Ибрагим Гаджиевич — российский спортсмен ушу.